«Север» — воздушная высокоширотная экспедиция, проводившаяся в СССР с 22 марта по 25 июня 1937 года.

Так как это была первая такая экспедиция, иногда она называется «Север-1».

Деятельность 
Четыре самолета ТБ-3 доставили на дрейфующий лед 10 тонн груза и 4 человека личного состава станции «Северный полюс-1».

Начальник экспедиции — О. Ю. Шмидт.

Личный состав 
 М. И. Шевелев — заместитель начальника экспедиции.
 М. В. Водопьянов — начальник экспедиции воздушных судов.
 В. С. Молоков — 1-й пилот.
 А. Д. Алексеев — 1-й пилот.
 П. Г. Головин — 1-й пилот.
 И. П. Мазурук — 1-й пилот.
 М. С. Бабушкин — 2-й пилот.
 Г. К. Орлов — 2-й пилот.
 М. И. Козлов — 2-й пилот.
 Л. Г. Крузе — 2-й пилот.
 И. Т. Спирин — штурман.
 В. И. Аккуратов — штурман.
 А. С. Волков — штурман.
 А. А. Ритсланд — штурман.
 Н. М. Жуков — штурман.
 Б. Л. Дзердзеевский — синоптик экспедиции.
 М. А. Трояновский — кинооператор экспедиции.

См. также 
 Высокоширотная арктическая экспедиция
 Советская Антарктическая экспедиция
 Российская Антарктическая экспедиция
 Полярная станция
 Северный полюс

Примечания

Ссылки 
 Высокоширотные воздушные экспедиции «Север» (1937, 1941—1993)
 Сезон открывают высокоширотники

Арктические экспедиции